Die Davenport North American Open 2009 fanden vom 21. bis 28. Februar 2009 in Richmond, Virginia in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie Super Series. Es war mit 93.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger der letzten Austragung aus der Saison 2007 war Mohd Azlan Iskandar, der nicht erneut antrat. Im Finale traf Ramy Ashour auf Nick Matthew, den er mit 11:8, 13:11, 10:12, 5:11 und 11:8 besiegte.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Patrick Chifunda einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2008/09
2009